Di seguito una lista di asteroidi dal numero 616001 al 617000 con data di scoperta e scopritore.

616001-616100 

|-
| 616001 - ||  || 16 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 616002 - ||  || 14 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 616003 - ||  || 10 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616004 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 616005 - ||  || 18 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 616006 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 616007 - ||  || 20 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616008 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 616009 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 616010 - ||  || 8 febbraio 2005 || Mauna Kea
|-
| 616011 - ||  || 1º febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 616012 - ||  || 15 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 616013 - ||  || 24 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 616014 - ||  || 15 febbraio 2005 || Boattini, A.
|-
| 616015 - ||  || 1º settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 616016 - ||  || 3 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 616017 - ||  || 7 gennaio 2017 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616018 - ||  || 9 febbraio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616019 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 616020 - ||  || 18 febbraio 2005 || Boattini, A.
|-
| 616021 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 616022 - ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616023 - ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616024 - ||  || 16 febbraio 2005 || Boattini, A.
|-
| 616025 - ||  || 17 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 616026 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616027 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616028 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616029 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616030 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616031 - ||  || 19 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 616032 - ||  || 12 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 616033 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616034 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616035 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616036 - ||  || 13 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 616037 - ||  || 11 marzo 2005 || Buie, M. W., Wasserman, L. H.
|-
| 616038 - ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616039 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616040 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616041 - ||  || 4 maggio 2002 || Spacewatch
|-
| 616042 - ||  || 24 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 616043 - ||  || 13 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616044 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 616045 - ||  || 11 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616046 - ||  || 2 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616047 - ||  || 3 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 616048 - ||  || 26 agosto 1998 || Spacewatch
|-
| 616049 - ||  || 12 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616050 - ||  || 11 dicembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616051 - ||  || 23 maggio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616052 - ||  || 3 ottobre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616053 - ||  || 17 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 616054 - ||  || 6 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616055 - ||  || 5 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 616056 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616057 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616058 - ||  || 29 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 616059 - ||  || 14 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616060 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 616061 - ||  || 9 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616062 - ||  || 10 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616063 - ||  || 6 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616064 - ||  || 9 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 616065 - ||  || 10 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 616066 - ||  || 10 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 616067 - ||  || 12 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 616068 - ||  || 11 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 616069 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616070 - ||  || 10 aprile 2005 || Kitt Peak
|-
| 616071 - ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616072 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616073 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616074 - ||  || 11 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616075 - ||  || 4 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616076 - ||  || 25 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 616077 - ||  || 3 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 616078 - ||  || 13 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616079 - ||  || 21 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 616080 - ||  || 12 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616081 - ||  || 4 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 616082 - ||  || 21 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 616083 - ||  || 24 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 616084 - ||  || 28 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616085 - ||  || 7 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 616086 - ||  || 14 febbraio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 616087 - ||  || 5 marzo 2013 || Spacewatch
|-
| 616088 - ||  || 20 febbraio 2018 || Pan-STARRS 1
|-
| 616089 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616090 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 616091 - ||  || 11 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616092 - ||  || 4 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616093 - ||  || 4 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616094 - ||  || 17 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 616095 - ||  || 7 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616096 - ||  || 7 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 616097 - ||  || 16 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 616098 - ||  || 9 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616099 - ||  || 7 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 616100 - ||  || 8 maggio 2005 || Spacewatch
|}

616101-616200 

|-
| 616101 - ||  || 10 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616102 - ||  || 10 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616103 - ||  || 6 maggio 2005 || Kitt Peak
|-
| 616104 - ||  || 13 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 616105 - ||  || 13 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 616106 - ||  || 15 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616107 - ||  || 16 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 616108 - ||  || 9 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616109 - ||  || 4 aprile 2005 || CSS
|-
| 616110 - ||  || 9 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 616111 - ||  || 9 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 616112 - ||  || 24 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 616113 - ||  || 11 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616114 - ||  || 3 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 616115 - ||  || 18 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 616116 - ||  || 21 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 616117 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 616118 - ||  || 12 maggio 2005 || Bickel, W.
|-
| 616119 - ||  || 4 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616120 - ||  || 16 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 616121 - ||  || 7 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 616122 - ||  || 3 aprile 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 616123 - ||  || 10 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616124 - ||  || 9 novembre 2013 || Spacewatch
|-
| 616125 - ||  || 13 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616126 - ||  || 19 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616127 - ||  || 25 febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616128 - ||  || 19 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616129 - ||  || 14 aprile 1994 || Spacewatch
|-
| 616130 - ||  || 15 gennaio 2013 || ESA OGS
|-
| 616131 - ||  || 1º giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 616132 - ||  || 20 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616133 - ||  || 19 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616134 - ||  || 15 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616135 - ||  || 16 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 616136 - ||  || 13 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616137 - ||  || 19 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 616138 - ||  || 17 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616139 - ||  || 24 giugno 2005 || NEAT
|-
| 616140 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 616141 - ||  || 28 giugno 2005 || NEAT
|-
| 616142 - ||  || 29 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 616143 - ||  || 29 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 616144 - ||  || 24 giugno 1995 || Spacewatch
|-
| 616145 - ||  || 13 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 616146 - ||  || 24 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616147 - ||  || 1º luglio 2005 || NEAT
|-
| 616148 - ||  || 5 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 616149 - ||  || 5 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 616150 - ||  || 5 luglio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 616151 - ||  || 6 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 616152 - ||  || 5 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 616153 - ||  || 2 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 616154 - ||  || 10 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 616155 - ||  || 21 giugno 2005 || NEAT
|-
| 616156 - ||  || 17 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616157 - ||  || 13 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616158 - ||  || 17 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616159 - ||  || 7 luglio 2005 || Mauna Kea
|-
| 616160 - ||  || 7 luglio 2005 || Mauna Kea
|-
| 616161 - ||  || 7 luglio 2005 || Mauna Kea
|-
| 616162 - ||  || 9 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 616163 - ||  || 6 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 616164 - ||  || 11 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 616165 - ||  || 28 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 616166 - ||  || 15 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 616167 - ||  || 3 luglio 2005 || NEAT
|-
| 616168 - ||  || 29 luglio 2005 || NEAT
|-
| 616169 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 616170 - ||  || 12 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616171 - ||  || 27 luglio 2005 || NEAT
|-
| 616172 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 616173 - ||  || 6 febbraio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616174 - ||  || 10 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 616175 - ||  || 28 luglio 2005 || NEAT
|-
| 616176 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 616177 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 616178 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 616179 - ||  || 1º agosto 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 616180 - ||  || 4 agosto 2005 || NEAT
|-
| 616181 - ||  || 4 agosto 2005 || NEAT
|-
| 616182 - ||  || 4 agosto 2005 || NEAT
|-
| 616183 - ||  || 31 luglio 2005 || NEAT
|-
| 616184 - ||  || 1º febbraio 1997 || Spacewatch
|-
| 616185 - ||  || 17 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 616186 - ||  || 4 agosto 2005 || NEAT
|-
| 616187 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 616188 - ||  || 6 agosto 2005 || NEAT
|-
| 616189 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 616190 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 616191 - ||  || 26 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 616192 - ||  || 26 agosto 2005 || CINEOS
|-
| 616193 - ||  || 29 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 616194 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 616195 - ||  || 31 luglio 2005 || NEAT
|-
| 616196 - ||  || 27 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 616197 - ||  || 27 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 616198 - ||  || 6 agosto 2005 || NEAT
|-
| 616199 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 616200 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|}

616201-616300 

|-
| 616201 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 616202 - ||  || 29 luglio 2005 || NEAT
|-
| 616203 - ||  || 26 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 616204 - ||  || 29 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 616205 - ||  || 29 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 616206 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 616207 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 616208 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 616209 - ||  || 5 agosto 2005 || NEAT
|-
| 616210 - ||  || 6 agosto 2005 || NEAT
|-
| 616211 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 616212 - ||  || 31 luglio 2005 || NEAT
|-
| 616213 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 616214 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 616215 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 616216 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 616217 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 616218 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 616219 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 616220 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 616221 - ||  || 28 agosto 2005 || CAO, San Pedro de
|-
| 616222 - ||  || 28 agosto 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 616223 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 616224 - ||  || 30 agosto 2005 || NEAT
|-
| 616225 - ||  || 1º gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 616226 - ||  || 5 agosto 2005 || NEAT
|-
| 616227 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 616228 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 616229 - ||  || 31 agosto 2005 || NEAT
|-
| 616230 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 616231 - ||  || 29 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 616232 - ||  || 10 febbraio 1999 || Spacewatch
|-
| 616233 - ||  || 20 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 616234 - ||  || 26 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 616235 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 616236 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 616237 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 616238 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 616239 - ||  || 1º settembre 2005 || St. Veran
|-
| 616240 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 616241 - ||  || 31 agosto 2005 || NEAT
|-
| 616242 - ||  || 1º settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616243 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 616244 - ||  || 1º settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616245 - ||  || 1º settembre 2005 || NEAT
|-
| 616246 - ||  || 31 luglio 2005 || NEAT
|-
| 616247 - ||  || 3 settembre 2005 || NEAT
|-
| 616248 - ||  || 1º ottobre 2005 || Collaboration, S.
|-
| 616249 - ||  || 1º settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616250 - ||  || 31 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616251 - ||  || 14 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616252 - ||  || 14 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616253 - ||  || 13 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616254 - ||  || 11 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616255 - ||  || 12 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616256 - ||  || 18 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616257 - ||  || 3 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 616258 - ||  || 14 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616259 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 616260 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616261 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616262 - ||  || 23 settembre 2005 || CSS
|-
| 616263 - ||  || 22 settembre 2005 || NEAT
|-
| 616264 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616265 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616266 - ||  || 23 settembre 2005 || CSS
|-
| 616267 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616268 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616269 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616270 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 616271 - ||  || 27 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616272 - ||  || 31 agosto 2005 || NEAT
|-
| 616273 - ||  || 4 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616274 - ||  || 23 settembre 2005 || CSS
|-
| 616275 - ||  || 23 settembre 2005 || CSS
|-
| 616276 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616277 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616278 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616279 - ||  || 31 agosto 2005 || NEAT
|-
| 616280 - ||  || 4 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 616281 - ||  || 29 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 616282 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616283 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616284 - ||  || 26 settembre 2005 || NEAT
|-
| 616285 - ||  || 27 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616286 - ||  || 27 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616287 - ||  || 29 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 616288 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616289 - ||  || 30 agosto 2005 || NEAT
|-
| 616290 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616291 - ||  || 27 settembre 2005 || NEAT
|-
| 616292 - ||  || 31 agosto 2005 || NEAT
|-
| 616293 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616294 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616295 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616296 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616297 - ||  || 29 settembre 2005 || NEAT
|-
| 616298 - ||  || 30 agosto 2005 || NEAT
|-
| 616299 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616300 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|}

616301-616400 

|-
| 616301 - ||  || 14 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616302 - ||  || 31 agosto 2005 || NEAT
|-
| 616303 - ||  || 31 agosto 2005 || NEAT
|-
| 616304 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616305 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616306 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 616307 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616308 - ||  || 30 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 616309 - ||  || 30 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 616310 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616311 - ||  || 25 settembre 2005 || NEAT
|-
| 616312 - ||  || 3 novembre 2005 || CSS
|-
| 616313 - ||  || 1º ottobre 2005 || Collaboration, S.
|-
| 616314 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616315 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 616316 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616317 - ||  || 11 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 616318 - ||  || 24 agosto 2012 || CSS
|-
| 616319 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616320 - ||  || 1º settembre 2005 || LINEAR
|-
| 616321 - ||  || 1º ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616322 - ||  || 1º ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616323 - ||  || 2 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616324 - ||  || 30 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 616325 - ||  || 29 agosto 2005 || NEAT
|-
| 616326 - ||  || 3 settembre 2005 || NEAT
|-
| 616327 - ||  || 29 agosto 2005 || NEAT
|-
| 616328 - ||  || 10 ottobre 2005 || Cat, P. D.
|-
| 616329 - ||  || 6 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616330 - ||  || 1º settembre 2005 || NEAT
|-
| 616331 - ||  || 6 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616332 - ||  || 6 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616333 - ||  || 7 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616334 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616335 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616336 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616337 - ||  || 27 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616338 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616339 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616340 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 616341 - ||  || 31 agosto 2005 || NEAT
|-
| 616342 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616343 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616344 - ||  || 9 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616345 - ||  || 9 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616346 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616347 - ||  || 18 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 616348 - ||  || 4 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616349 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616350 - ||  || 5 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616351 - ||  || 2 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 616352 - ||  || 27 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616353 - ||  || 18 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 616354 - ||  || 11 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616355 - ||  || 1º ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616356 - ||  || 9 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 616357 - ||  || 20 dicembre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 616358 - ||  || 26 gennaio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 616359 - ||  || 27 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 616360 - ||  || 2 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616361 - ||  || 1º ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616362 - ||  || 13 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616363 - ||  || 13 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616364 - ||  || 23 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 616365 - ||  || 13 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616366 - ||  || 23 aprile 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 616367 - ||  || 1º ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616368 - ||  || 13 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616369 - ||  || 1º ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616370 - ||  || 1º ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616371 - ||  || 4 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616372 - ||  || 1º ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 616373 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616374 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616375 - ||  || 23 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 616376 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616377 - ||  || 1º ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616378 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616379 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616380 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616381 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616382 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616383 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616384 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616385 - ||  || 23 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616386 - ||  || 30 settembre 2005 || NEAT
|-
| 616387 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616388 - ||  || 24 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 616389 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616390 - ||  || 1º ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616391 - ||  || 1º ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616392 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616393 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616394 - ||  || 1º ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616395 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616396 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616397 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616398 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616399 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616400 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|}

616401-616500 

|-
| 616401 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616402 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616403 - ||  || 27 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616404 - ||  || 27 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616405 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616406 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616407 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616408 - ||  || 7 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616409 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616410 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616411 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616412 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616413 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616414 - ||  || 28 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616415 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616416 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616417 - ||  || 28 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616418 - ||  || 28 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616419 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616420 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616421 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616422 - ||  || 27 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 616423 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616424 - ||  || 29 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616425 - ||  || 29 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616426 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616427 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616428 - ||  || 29 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616429 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616430 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616431 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616432 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616433 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616434 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616435 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616436 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616437 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616438 - ||  || 29 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616439 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616440 - ||  || 28 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 616441 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616442 - ||  || 1º settembre 2005 || NEAT
|-
| 616443 - ||  || 11 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616444 - ||  || 27 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 616445 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616446 - ||  || 10 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616447 - ||  || 27 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616448 - ||  || 29 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616449 - ||  || 13 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 616450 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616451 - ||  || 28 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616452 - ||  || 30 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616453 - ||  || 1º ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616454 - ||  || 30 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616455 - ||  || 31 ottobre 2005 || CSS
|-
| 616456 - ||  || 3 settembre 2005 || NEAT
|-
| 616457 - ||  || 21 ottobre 2005 || Collaboration, S.
|-
| 616458 - ||  || 30 ottobre 2005 || Collaboration, S.
|-
| 616459 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616460 - ||  || 27 ottobre 2005 || Collaboration, S.
|-
| 616461 - ||  || 21 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616462 - ||  || 28 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616463 - ||  || 6 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616464 - ||  || 31 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616465 - ||  || 27 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616466 - ||  || 2 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616467 - ||  || 29 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616468 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616469 - ||  || 2 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 616470 - ||  || 31 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 616471 - ||  || 22 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 616472 - ||  || 27 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616473 - ||  || 26 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616474 - ||  || 21 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616475 - ||  || 16 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616476 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616477 - ||  || 3 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616478 - ||  || 1º novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616479 - ||  || 4 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616480 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616481 - ||  || 3 novembre 2005 || CSS
|-
| 616482 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 616483 - ||  || 3 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616484 - ||  || 4 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616485 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616486 - ||  || 3 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616487 - ||  || 3 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616488 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616489 - ||  || 3 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616490 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616491 - ||  || 26 ottobre 2005 || Collaboration, S.
|-
| 616492 - ||  || 25 ottobre 2005 || Collaboration, S.
|-
| 616493 - ||  || 6 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616494 - ||  || 1º novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616495 - ||  || 5 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616496 - ||  || 12 ottobre 1998 || LONEOS
|-
| 616497 - ||  || 12 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616498 - ||  || 15 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 616499 - ||  || 12 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616500 - ||  || 29 maggio 2008 || Spacewatch
|}

616501-616600 

|-
| 616501 - ||  || 4 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616502 - ||  || 20 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 616503 - ||  || 4 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616504 - ||  || 31 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 616505 - ||  || 6 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616506 - ||  || 6 settembre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616507 - ||  || 3 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616508 - ||  || 28 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616509 - ||  || 1º novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616510 - ||  || 22 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616511 - ||  || 22 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616512 - ||  || 21 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616513 - ||  || 3 luglio 2005 || NEAT
|-
| 616514 - ||  || 25 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616515 - ||  || 26 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616516 - ||  || 28 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616517 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616518 - ||  || 29 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616519 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616520 - ||  || 30 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616521 - ||  || 30 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616522 - ||  || 30 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616523 - ||  || 17 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 616524 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616525 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616526 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616527 - ||  || 29 novembre 2005 || LONEOS
|-
| 616528 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616529 - ||  || 30 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616530 - ||  || 28 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616531 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616532 - ||  || 26 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616533 - ||  || 1º ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 616534 - ||  || 7 giugno 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 616535 - ||  || 30 marzo 2011 || CSS
|-
| 616536 - ||  || 25 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616537 - ||  || 26 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616538 - ||  || 21 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616539 - ||  || 2 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616540 - ||  || 29 ottobre 2005 || CSS
|-
| 616541 - ||  || 1º dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616542 - ||  || 12 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616543 - ||  || 2 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616544 - ||  || 1º dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616545 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 616546 - ||  || 4 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616547 - ||  || 5 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616548 - ||  || 2 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616549 - ||  || 2 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616550 - ||  || 5 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616551 - ||  || 1º dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616552 - ||  || 5 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616553 - ||  || 7 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616554 - ||  || 10 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616555 - ||  || 1º dicembre 2005 || Wasserman, L. H., Millis, R. L.
|-
| 616556 - ||  || 1º ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616557 - ||  || 1º dicembre 2005 || Wasserman, L. H., Millis, R. L.
|-
| 616558 - ||  || 1º dicembre 2005 || Wasserman, L. H., Millis, R. L.
|-
| 616559 - ||  || 1º dicembre 2005 || Wasserman, L. H., Millis, R. L.
|-
| 616560 - ||  || 2 dicembre 2005 || Wasserman, L. H., Millis, R. L.
|-
| 616561 - ||  || 26 dicembre 2009 || Spacewatch
|-
| 616562 - ||  || 16 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616563 - ||  || 4 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616564 - ||  || 1º dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616565 - ||  || 1º luglio 2008 || Spacewatch
|-
| 616566 - ||  || 14 aprile 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616567 - ||  || 23 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616568 - ||  || 2 dicembre 2005 || Wasserman, L. H., Millis, R. L.
|-
| 616569 - ||  || 22 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616570 - ||  || 22 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616571 - ||  || 1º dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616572 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616573 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616574 - ||  || 25 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616575 - ||  || 26 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616576 - ||  || 28 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616577 - ||  || 5 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616578 - ||  || 29 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616579 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616580 - ||  || 29 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616581 - ||  || 27 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616582 - ||  || 27 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616583 - ||  || 27 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616584 - ||  || 22 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616585 - ||  || 25 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616586 - ||  || 28 novembre 2005 || NEAT
|-
| 616587 - ||  || 30 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616588 - ||  || 27 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616589 - ||  || 28 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616590 - ||  || 30 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616591 - ||  || 30 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616592 - ||  || 28 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616593 - ||  || 2 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616594 - ||  || 26 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616595 - ||  || 16 marzo 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 616596 - ||  || 3 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616597 - ||  || 28 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 616598 - ||  || 30 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616599 - ||  || 5 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 616600 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|}

616601-616700 

|-
| 616601 - ||  || 6 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 616602 - ||  || 6 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 616603 - ||  || 6 gennaio 2006 || LINEAR
|-
| 616604 - ||  || 2 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616605 - ||  || 23 febbraio 2006 || LONEOS
|-
| 616606 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616607 - ||  || 4 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 616608 - ||  || 29 settembre 2008 || CSS
|-
| 616609 - ||  || 22 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616610 - ||  || 22 gennaio 2006 || LONEOS
|-
| 616611 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 616612 - ||  || 26 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 616613 - ||  || 7 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616614 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616615 - ||  || 26 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616616 - ||  || 26 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 616617 - ||  || 28 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616618 - ||  || 22 gennaio 2006 || CSS
|-
| 616619 - ||  || 25 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 616620 - ||  || 25 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 616621 - ||  || 9 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 616622 - ||  || 27 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 616623 - ||  || 7 ottobre 2005 || Mauna Kea
|-
| 616624 - ||  || 27 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616625 - ||  || 30 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 616626 - ||  || 22 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 616627 - ||  || 27 gennaio 2006 || CSS
|-
| 616628 - ||  || 5 luglio 2003 || Spacewatch
|-
| 616629 - ||  || 30 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 616630 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 616631 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 616632 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 616633 - ||  || 31 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616634 - ||  || 22 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 616635 - ||  || 6 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616636 - ||  || 30 luglio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616637 - ||  || 21 agosto 2008 || Spacewatch
|-
| 616638 - ||  || 28 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 616639 - ||  || 2 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616640 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 616641 - ||  || 1º febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616642 - ||  || 1º febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616643 - ||  || 4 febbraio 2006 || CSS
|-
| 616644 - ||  || 1º febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 616645 - ||  || 1º febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616646 - ||  || 2 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 616647 - ||  || 24 ottobre 2005 || Mauna Kea
|-
| 616648 - ||  || 27 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 616649 - ||  || 26 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 616650 - ||  || 30 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616651 - ||  || 30 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 616652 - ||  || 2 dicembre 2005 || Wasserman, L. H., Millis, R. L.
|-
| 616653 - ||  || 21 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616654 - ||  || 22 febbraio 2006 || NEAT
|-
| 616655 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 616656 - ||  || 24 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 616657 - ||  || 26 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 616658 - ||  || 27 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616659 - ||  || 26 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616660 - ||  || 25 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 616661 - ||  || 25 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 616662 - ||  || 25 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 616663 - ||  || 25 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 616664 - ||  || 27 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 616665 - ||  || 27 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 616666 - ||  || 3 dicembre 2005 || Mauna Kea
|-
| 616667 - ||  || 27 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616668 - ||  || 16 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616669 - ||  || 27 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 616670 - ||  || 27 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 616671 - ||  || 26 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 616672 - ||  || 27 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 616673 - ||  || 27 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 616674 - ||  || 18 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616675 - ||  || 26 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616676 - ||  || 23 aprile 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616677 - ||  || 2 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 616678 - ||  || 21 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616679 - ||  || 20 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616680 - ||  || 2 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 616681 - ||  || 20 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 616682 - ||  || 4 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 616683 - ||  || 22 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616684 - ||  || 25 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616685 - ||  || 4 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 616686 - ||  || 4 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 616687 - ||  || 6 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 616688 Gaowei ||  || 29 settembre 2016 || Sun, P., Gao, X.
|-
| 616689 Yihangyiyang ||  || 1º novembre 2016 || Sun, G., Gao, X.
|-
| 616690 - ||  || 31 dicembre 2016 || Gao, W., Gao, X.
|-
| 616691 - ||  || 29 gennaio 1995 || Spacewatch
|-
| 616692 - ||  || 5 aprile 1995 || Spacewatch
|-
| 616693 - ||  || 18 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 616694 - ||  || 24 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 616695 - ||  || 20 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 616696 - ||  || 19 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 616697 - ||  || 21 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 616698 - ||  || 22 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 616699 - ||  || 20 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 616700 - ||  || 20 ottobre 1995 || Spacewatch
|}

616701-616800 

|-
| 616701 - ||  || 21 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 616702 - ||  || 19 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 616703 - ||  || 6 settembre 1996 || Spacewatch
|-
| 616704 - ||  || 7 settembre 1996 || Spacewatch
|-
| 616705 - ||  || 10 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 616706 - ||  || 5 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 616707 - ||  || 10 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 616708 - ||  || 2 gennaio 1997 || Spacewatch
|-
| 616709 - ||  || 1º febbraio 1997 || Spacewatch
|-
| 616710 - ||  || 3 febbraio 1997 || Spacewatch
|-
| 616711 - ||  || 10 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 616712 - ||  || 28 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 616713 - ||  || 29 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 616714 - ||  || 1º ottobre 1997 || Veillet, C.
|-
| 616715 - ||  || 1º novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616716 - ||  || 23 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 616717 - ||  || 25 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 616718 - ||  || 24 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 616719 - ||  || 15 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 616720 - ||  || 19 settembre 1998 || SDSS Collaboration
|-
| 616721 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 616722 - ||  || 23 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 616723 - ||  || 18 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 616724 - ||  || 21 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 616725 - ||  || 14 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 616726 - ||  || 17 novembre 1998 || Davis, D., Howell, S.
|-
| 616727 - ||  || 11 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 616728 - ||  || 10 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616729 - ||  || 9 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 616730 - ||  || 3 dicembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616731 - ||  || 22 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 616732 - ||  || 12 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616733 - ||  || 21 marzo 1999 || SDSS Collaboration
|-
| 616734 - ||  || 4 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616735 - ||  || 29 settembre 2003 || Needville
|-
| 616736 - ||  || 1º ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 616737 - ||  || 7 novembre 2005 || Mauna Kea
|-
| 616738 - ||  || 2 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 616739 - ||  || 9 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 616740 - ||  || 2 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 616741 - ||  || 7 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 616742 - ||  || 27 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 616743 - ||  || 19 febbraio 2013 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 616744 - ||  || 28 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 616745 - ||  || 28 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 616746 - ||  || 11 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 616747 - ||  || 2 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 616748 - ||  || 4 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 616749 - ||  || 4 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 616750 - ||  || 4 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 616751 - ||  || 27 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 616752 - ||  || 3 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 616753 - ||  || 13 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 616754 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 616755 - ||  || 6 maggio 2011 || Spacewatch
|-
| 616756 - ||  || 17 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 616757 - ||  || 16 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 616758 - ||  || 27 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 616759 - ||  || 27 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 616760 - ||  || 27 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 616761 - ||  || 10 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616762 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 616763 - ||  || 2 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616764 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 616765 - ||  || 2 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 616766 - ||  || 8 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616767 - ||  || 13 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 616768 - ||  || 24 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 616769 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 616770 - ||  || 14 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 616771 - ||  || 6 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 616772 - ||  || 2 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616773 - ||  || 14 aprile 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 616774 - ||  || 13 novembre 2006 || CSS
|-
| 616775 - ||  || 5 giugno 2011 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 616776 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 616777 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 616778 - ||  || 28 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 616779 - ||  || 18 aprile 2007 || CSS
|-
| 616780 - ||  || 9 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 616781 - ||  || 21 gennaio 2014 || Spacewatch
|-
| 616782 - ||  || 27 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 616783 - ||  || 30 agosto 2000 || Spacewatch
|-
| 616784 - ||  || 24 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 616785 - ||  || 13 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616786 - ||  || 10 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 616787 - ||  || 28 agosto 2000 || Millis, R. L., Wasserman, L. H.
|-
| 616788 - ||  || 18 dicembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616789 - ||  || 27 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 616790 - ||  || 24 marzo 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 616791 - ||  || 8 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 616792 - ||  || 15 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 616793 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 616794 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 616795 - ||  || 8 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 616796 - ||  || 26 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 616797 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 616798 - ||  || 25 agosto 2003 || Cerro Tololo
|-
| 616799 - ||  || 23 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616800 - ||  || 25 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|}

616801-616900 

|-
| 616801 - ||  || 28 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 616802 - ||  || 6 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 616803 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 616804 - ||  || 4 aprile 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616805 - ||  || 2 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616806 - ||  || 26 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616807 - ||  || 8 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616808 - ||  || 10 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616809 - ||  || 20 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 616810 - ||  || 26 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 616811 - ||  || 25 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 616812 - ||  || 17 novembre 2004 || CINEOS
|-
| 616813 - ||  || 1º agosto 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 616814 - ||  || 9 dicembre 2010 || Spacewatch
|-
| 616815 - ||  || 4 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 616816 - ||  || 20 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 616817 - ||  || 17 gennaio 2001 || AMOS
|-
| 616818 - ||  || 20 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 616819 - ||  || 25 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 616820 - ||  || 14 agosto 2012 || Siding Spring Survey
|-
| 616821 - ||  || 27 marzo 2001 || Becker, A.
|-
| 616822 - ||  || 22 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 616823 - ||  || 28 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 616824 - ||  || 22 marzo 2001 || Kitt Peak
|-
| 616825 - ||  || 27 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616826 - ||  || 8 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 616827 - ||  || 7 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 616828 - ||  || 27 marzo 2018 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616829 - ||  || 17 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 616830 - ||  || 18 luglio 2005 || NEAT
|-
| 616831 - ||  || 9 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 616832 - ||  || 8 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 616833 - ||  || 22 maggio 2001 || Elliot, J. L., Wasserman, L. H.
|-
| 616834 - ||  || 30 giugno 2001 || NEAT
|-
| 616835 - ||  || 12 luglio 2001 || NEAT
|-
| 616836 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 616837 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 616838 - ||  || 14 agosto 2001 || AMOS
|-
| 616839 - ||  || 15 agosto 2001 || AMOS
|-
| 616840 - ||  || 22 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 616841 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 616842 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 616843 - ||  || 17 agosto 2001 || NEAT
|-
| 616844 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 616845 - ||  || 20 agosto 2001 || Pic du Midi
|-
| 616846 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 616847 - ||  || 17 agosto 2001 || NEAT
|-
| 616848 - ||  || 19 agosto 2001 || Cerro Tololo
|-
| 616849 - ||  || 9 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 616850 - ||  || 1º luglio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616851 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 616852 - ||  || 10 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616853 - ||  || 24 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 616854 - ||  || 9 settembre 2001 || NEAT
|-
| 616855 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 616856 - ||  || 12 agosto 2001 || NEAT
|-
| 616857 - ||  || 26 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616858 - ||  || 14 settembre 2001 || NEAT
|-
| 616859 - ||  || 12 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 616860 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 616861 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 616862 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 616863 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 616864 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 616865 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 616866 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 616867 - ||  || 16 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616868 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 616869 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 616870 - ||  || 14 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 616871 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 616872 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 616873 - ||  || 15 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 616874 - ||  || 6 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616875 - ||  || 28 gennaio 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 616876 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 616877 - ||  || 23 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 616878 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 616879 - ||  || 14 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 616880 - ||  || 8 dicembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616881 - ||  || 4 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616882 - ||  || 18 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616883 - ||  || 17 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 616884 - ||  || 23 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 616885 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 616886 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 616887 - ||  || 5 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616888 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 616889 - ||  || 11 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 616890 - ||  || 23 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616891 - ||  || 28 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616892 - ||  || 19 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 616893 - ||  || 24 novembre 2012 || Spacewatch
|-
| 616894 - ||  || 17 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616895 - ||  || 27 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616896 - ||  || 21 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 616897 - ||  || 10 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616898 - ||  || 15 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616899 - ||  || 1º settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 616900 - ||  || 23 agosto 2008 || Spacewatch
|}

616901-617000 

|-
| 616901 - ||  || 25 ottobre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 616902 - ||  || 17 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 616903 - ||  || 25 ottobre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 616904 - ||  || 25 ottobre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 616905 - ||  || 15 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 616906 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 616907 - ||  || 22 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616908 - ||  || 4 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 616909 - ||  || 12 novembre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 616910 - ||  || 18 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 616911 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 616912 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 616913 - ||  || 21 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 616914 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 616915 - ||  || 3 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616916 - ||  || 30 agosto 2008 || OAM Observatory
|-
| 616917 - ||  || 19 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 616918 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 616919 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 616920 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 616921 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 616922 - ||  || 14 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 616923 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 616924 - ||  || 20 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 616925 - ||  || 26 gennaio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 616926 - ||  || 30 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 616927 - ||  || 25 maggio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616928 - ||  || 5 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 616929 - ||  || 21 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 616930 - ||  || 1º luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 616931 - ||  || 13 maggio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616932 - ||  || 11 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616933 - ||  || 19 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 616934 - ||  || 15 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616935 - ||  || 9 novembre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616936 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 616937 - ||  || 15 gennaio 2002 || AMOS
|-
| 616938 - ||  || 23 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616939 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 616940 - ||  || 3 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 616941 - ||  || 24 luglio 2003 || NEAT
|-
| 616942 - ||  || 3 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616943 - ||  || 4 maggio 2014 || Spacewatch
|-
| 616944 - ||  || 21 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 616945 - ||  || 24 agosto 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 616946 - ||  || 10 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 616947 - ||  || 19 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 616948 - ||  || 3 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 616949 - ||  || 22 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 616950 - ||  || 8 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 616951 - ||  || 15 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616952 - ||  || 11 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616953 - ||  || 28 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616954 - ||  || 13 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 616955 - ||  || 30 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616956 - ||  || 16 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616957 - ||  || 21 agosto 2009 || OAM Observatory
|-
| 616958 - ||  || 2 giugno 2002 || NEAT
|-
| 616959 - ||  || 10 luglio 2002 || CINEOS
|-
| 616960 - ||  || 9 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 616961 - ||  || 15 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616962 - ||  || 10 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616963 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 616964 - ||  || 20 luglio 2002 || NEAT
|-
| 616965 - ||  || 13 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616966 - ||  || 5 luglio 2002 || Spacewatch
|-
| 616967 - ||  || 9 luglio 2002 || NEAT
|-
| 616968 - ||  || 11 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 616969 - ||  || 24 giugno 2007 || Spacewatch
|-
| 616970 - ||  || 5 agosto 2002 || NEAT
|-
| 616971 - ||  || 15 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 616972 - ||  || 5 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616973 - ||  || 2 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 616974 - ||  || 5 agosto 2002 || NEAT
|-
| 616975 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 616976 - ||  || 2 luglio 2014 || Spacewatch
|-
| 616977 - ||  || 13 luglio 2002 || AMOS
|-
| 616978 - ||  || 20 giugno 2002 || NEAT
|-
| 616979 - ||  || 21 luglio 2002 || NEAT
|-
| 616980 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 616981 - ||  || 5 luglio 2002 || NEAT
|-
| 616982 - ||  || 22 luglio 2002 || NEAT
|-
| 616983 - ||  || 4 agosto 2002 || NEAT
|-
| 616984 - ||  || 7 agosto 2002 || NEAT
|-
| 616985 - ||  || 15 agosto 2002 || NEAT
|-
| 616986 - ||  || 18 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616987 - ||  || 15 agosto 2002 || NEAT
|-
| 616988 - ||  || 15 luglio 2002 || NEAT
|-
| 616989 - ||  || 16 aprile 2004 || SDSS Collaboration
|-
| 616990 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 616991 - ||  || 21 agosto 2006 || Wasserman, L. H.
|-
| 616992 - ||  || 21 luglio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616993 - ||  || 12 luglio 2002 || NEAT
|-
| 616994 - ||  || 26 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616995 - ||  || 16 giugno 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 616996 - ||  || 13 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616997 - ||  || 31 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 616998 - ||  || 9 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 616999 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 617000 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0616001